Argajasch  beschreibt:

das russische Dorf, siehe Argajasch 
den gleichnamigen Rajon, siehe Rajon Argajasch